Louis Duport peut désigner :
 Louis Alexandre Catherine Duport de Montplaisant, comte de Loriol, (1691-1774), président à mortier au Parlement de Bourgogne et prévôt de Paris ;
 Louis Duport (1781-1853), danseur et maître de ballet français ;
 Louis Duport (1925-2016), préhistorien français.